Chiesa di Sant'Alessio – chiesa nel comune di Napoli
 Chiesa di Sant'Alessio – ex chiesa nel comune di Ferrara
 Chiesa di Sant'Alessio – chiesa nel comune di Sant'Alessio con Vialone